André Dubois (politicus)
André Dubois (acteur)